O SMS Hertha foi um navio cruzador protegido operado pela Marinha Imperial Alemã e a segunda embarcação da Classe Victoria Louise depois do SMS Victoria Louise e seguido pelo SMS Freya, SMS Vineta e SMS Hansa. Sua construção começou em 1895 nos estaleiros da AG Vulcan Stettin em Estetino, sendo lançado ao mar em abril de 1897 e comissionado na frota alemã em julho do ano seguinte. Sua bateria principal consistia de dois canhões de 210 milímetro montados em duas torres de artilharia, tinha um deslocamento carregado de mais de seis mil toneladas e conseguia alcançar uma velocidade máxima de dezenove nós (35 quilômetros por hora).

O Hertha serviu no exterior como parte da Esquadra da Ásia Oriental durante os seis primeiros anos de sua carreira, brevemente como a capitânia em 1900. No mesmo ano ele participou do esforço alemão no Levante dos Boxers na China. A embarcação voltou para a Alemanha em 1905 e passou por um processo de modernização, servindo como navio de treinamento a partir de 1908. Ele realizou uma série de cruzeiros de treinamento, com vários oficiais notáveis servindo a bordo. O Hertha foi mobilizado como parte do V Grupo de Reconhecimento no início da Primeira Guerra Mundial em 1914, porém foi transformado em navio alojamento em 1915 e desmontado em 1920.

Ligações externas
 

Navios de 1897
Navios construídos em Estetino
Navios construídos pela AG Vulcan Stettin
Cruzadores da Marinha Imperial Alemã
Cruzadores da Alemanha na Primeira Guerra Mundial